Drone steht für:

 Drone (Band), deutsche Metalband
 Drone, Klangart, siehe Bordun
 Drone Doom, bordunlastige Stilrichtungen im Metal
 B.A.C. Drone, britisches Ultraleichtflugzeug

Filme:
 Drone – This Is No Game!, norwegischer Dokumentarfilm von Tonje Hessen Schei (2014)
 Drone (2017), kanadischer Thriller von Jason Bourque
 Battle Drone, US-amerikanischer Actionfilm von Mitch Gould (2018)

D’Rone ist der Familienname folgender Personen:

 Frank D’Rone (eigentlich Frank Caldarone; 1932–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Drones
 Drohne